Codera ima više značenja:
 Codera, Bergamo
 Codera, Sondrio